57. Mistrzostwa Europy w Judo odbyły się w dniach 11 – 13 kwietnia 2008 w Lizbonie (Portugalia). Kobiety rywalizowały w mistrzostwach po raz 34. Turniej drużynowy "otwarty" odbył się 25 maja w Moskwie. Uczestniczyły w nim, również ekipy spoza Europy.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Wyniki

Mistrzostwa Europy w judo
2008 w judo
2008 w Portugalii
Sport w Lizbonie
2008 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
Judo w Portugalii
Judo w Rosji